Mount Percy ist der Name folgender Berge:

* Mount Percy (Antarktika) auf der Joinville-Insel
 Mount Percy (Tasman District), Südinsel von Neuseeland
 Mount Percy (Masterton District), Nordinsel von Neuseeland